Гарегін I (1932—1999) — Верховний Патріарх і Католікос всіх вірмен, першоієрарх Вірменської Апостольської Церкви (1995—1999).
 Гарегін II (* 1951) — 132-й Верховний Патріарх і Католікос всіх вірмен, першоієрарх Вірменської Апостольської Церкви з 27 жовтня 1999 року.
 Арутюнов Гарегін Рафаелович (* 1964) — український політик. Колишній народний депутат України.
 Гарегін Нжде (1886—1955) — герой вірменського національно-визвольного руху початку XX століття, військовий і державний діяч.

 Гарегін Нжде Храпарак — станція Єреванського метрополітену.